Краупп () — имя собственное; распространено в виде фамилий.
 Краупп, Андерс (род. 1959) — шведский кёрлингист и тренер по кёрлингу.
 Краупп, Себастьян (род. 1985) — шведский кёрлингист, игрок национальной сборной Швеции.